Žid nebo Židovka může být:

 žid – vyznavač židovského náboženství – judaismu
 Žid – příslušník židovského národa
 sebenenávidějící Žid – Žid antisemita

v kultuře
 věčný Žid – symbolická postava tuláka a věčného nespokojence
 Žid Süss (Feuchtwanger) – historický román Liona Feuchtwangera z roku 1925
 Žid Süß (film, 1940) – nacistický propagandistický snímek z roku 1940
 Židovka z Toleda – historický román Liona Feuchtwangera
 Židovka (opera) – opera Jacquese Fromentala Halévyho (La Juive)
místní názvy
 Žid (Kunčice) – rybník u Kunčic s památnými stromy (Duby u rybníka Žid)
 
 Židovka – potok v severovýchodních Čechách

příjmení
 Jindřich Žid a spol. – bývalá textilní továrna v Žamberku

další významy
 žid (houba) – hřib kovář v moravském nářečí
 židi – hra Území tužkou na čtverečkovaný papír

Externí odkazy